Nowizki ist ein russischer Familienname folgender Personen:

 Gennadi Wassiljewitsch Nowizki (* 1949), weißrussischer Politiker, siehe Henads Nawizki
 Leonid Borissowitsch Nowizki (* 1968), russischer Rallyefahrer
 Oleg Wiktorowitsch Nowizki (* 1971), russischer Kosmonaut
 Sergei Nikolajewitsch Nowizki (* 1981), russischer Eistänzer

Siehe auch:
 Nowitzki
 Nowicki